He Zi, een Chinese schoonspringster
 Yan Zi, een tennisspeelster uit China
 Yang Zi, een in China geboren tafeltennisser
 Zhuang Zi, een Chinese dichter en taoïstisch filosoof 
 Zi caai gei, een Kantonees operastuk
 Zi zo zydeco, het tweede album van de Nederlandse band Allez Mama

 LZ 3 'ZI', de eerste echt succesvolle zeppelin
 LZ 15 'ZI', een zeppelin uit 1913

Zie ook
 Biografielijst Zi